FAB kan avse:
LKAB Fastigheter – tidigare ”Fastighets AB Malmfälten”.
Brasiliens försvarsmakt – Forças Armadas Brasileiras.
Brasiliens flygvapen – Força Aérea Brasileira.
Flygplatskod för Farnborough Airport.